Lilla Svartevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Svartevattnet (Tunge socken, Västergötland), sjö i Edets kommun, 
Lilla Svartevattnet (Västra Tunhems socken, Västergötland), sjö i Vänersborgs kommun,  (1 ha)
Lilla Svartevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Edets kommun, 
Lilla Svartevattnet (Ljungs socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (0,1 ha)

Se även
Svartevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn